Unterm Birnbaum steht für:

 Unterm Birnbaum, Novelle von Theodor Fontane (1883 bis 1885)

Hörspiele:
 Unterm Birnbaum (Wolfgang Jäger) (1948)
 Unterm Birnbaum (Günter Eich) (1951)

Filme:
 Unterm Birnbaum (1963), deutscher Fernsehfilm von Gerhard Klingenberg 
 Unterm Birnbaum (1964), deutscher Fernsehfilm von Mark Lawton 
 Unterm Birnbaum (1973), deutscher Film von Ralf Kirsten
 Unterm Birnbaum (2019), deutscher Fernsehfilm von Uli Edel

Siehe auch:
 Unter dem Birnbaum